Йордан Йорданов-Жан е бивш български футболист, вратар.

Професионална кариера 
Юноша на ЦСКА. Играе като вратар. Играе за Сливен, Черно море Варна, Академик София, Хебър Пазарджик, Рилски Спортист, Конелиано Герман, Видима Раковски и Миньор Перник.

Играе 6 мача за юношеския национален отбор на България и 9 мача за олимпийския отбор на България.

Работи като треньор на вратарите в Миньор Перник и Академик София през сезон 2007/08. Треньор на вратарите на ЦСКА при Димитър Пенев от юни 2008 до март 2009, след което отново е треньор на вратарите на ЦСКА при Георге Йовановски от август 2010 до октомври 2010, след което е и в щаба на Милен Радуканов до януари 2011. От февруари 2011 работи като треньор в школата на ЦСКА до юли същата година. От юли 2011 до ноември 2011 отново работи в Академик София. От ноември 2011 е треньор на вратарите на националния отбор на България при Любослав Пенев. От април 2015 до юни 2015 се завръща отново като треньор на вратарите в ЦСКА при Любослав Пенев. През 2016 отново работи заедно с Любослав Пенев в Литекс Ловеч. През 2017 работи като треньор на вратарите на аматьорите от централен спортен клуб на армията 1948. На 22 декември 2019 започва работа в щаба на Радослав Здравков като треньор на вратарите в тима на Локомотив София, за да напусне през май 2020. Почти веднага от лятото на 2020 започва работа като треньор на вратарите в Царско село при Любослав Пенев. На 31 март 2021 влиза в щаба на Любослав Пенев като треньор на вратарите на ЦСКА. Носител на купата на България за сезон 2020/21. На 13 октомври е назначен за треньор на вратарите в Царско село в екипа на Любослав Пенев.

Треньорска кариера 
 ЦСКА (София)
 Купа на България (1) – 2021

Български футболисти
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)